Botanika i zoologia
 sowa – ptak
 sowa – potoczne określenie grzyba czubajka kania

 Geografia i astronomia

 Sowa – mgławica planetarna
 Sowa – turnia w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach
 Sowa – przysiółek wsi Sokolec w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Sowa – część wsi Kazimierzewo w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Sowa – miasto w Botswanie, w Dystrykcie Central
 Literatura
 Sowa – poemat Tarasa Szewczenki
 Sowa – postać występująca w obu częściach przygód Kubusia Puchatka autorstwa A.A. Milne’a

 Nazwisko
 Aleksander Sowa
 Andrzej Sowa (ujednoznacznienie)
 Ewa Sowa
 Franciszek Sowa
 Izabela Sowa
 Jan Sowa
 Kazimierz Sowa (ujednoznacznienie)
 Marek Sowa
 Marzena Sowa
 Paweł Sowa
 Robert Sowa
 Ryszard Sowa
 Stanisława Sowa

 Technika
 SOWA – system operacyjny
 SOWA-400 – układ doświadczalny do badań kontrolowanej syntezy termojądrowej w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku
 „Sowa” – rosyjski okręt, niszczyciel z końca XIX wieku (od 1902 roku „Rjanyj”)

Zobacz też 

 
 
 Sova